Страна слепых () — классический рассказ Герберта Уэллса (1904).
 Страна слепых — российский мультфильм 1995 года, режиссёр Екатерина Образцова
 Страна слепых () — британский триллер 2006 года, режиссёр Роберт Эдвардс